El término Thou puede referirse a:

Mil (unidad de longitud), unidad de longitud.
Thou, comuna francesa del Departamento de Cher, región Centro.
Thou, comuna francesa del Departamento de Loiret, región Centro.
Thou, pronombre inglés.